Osoby o tym nazwisku:
 Barry Brust – kanadyjski hokeista
 Rudolf Brust – niemiecki strażnik obozowy, zbrodniarz wojenny
 Steven Brust – amerykański pisarz